Minow ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Rüdiger Minow (* 1944), deutscher Filmregisseur und -produzent
 Helmut Minow (1922–2012), deutscher Vermessungsingenieur und Autor 
 Martha Minow (* 1954), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin